Gabard Fénélon (3 de junho de 1981) é um futebolista haitiano que atua como goleiro.

Mede 1,88 de altura e pesa 80 quilos. Desde 2007 jogava no Racing Club Haitien e em janeiro de 2012 foi contratado pelo UQAM Citadins Soccer Masculin do Canadá.

Futebolistas do Haiti